Mamadou Saliou Diallo peut désigner :
 Mamadou Saliou Diallo (1995-), footballeur guinéen et portugais ;
 Mamadou Saliou Diallo (?-2013), professeur, gynécologue et ministre guinéen.

Voir aussi